Mr. Wong steht für:

 Mister Wong, Anwendung für Social Bookmarking
 Mr. Wong (fiktive Figur), fiktiver Detektiv des Autors Hugh Wiley